Ю́ношеский футбо́льный клуб «Са́лдус» () — латвийский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в марте 2012 года.

Результаты выступлений

Состав команды образца 2016 года

Главные тренеры 
  Юрис Криевиньш (2012—2013)
  Райтис Лилиенштейнс (2014—2015)
  Алберто Аннесе (2016)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неофициальный сайт
 Iepazīstieties - 1. līga! (2. daļa)

Футбольные клубы, основанные в 2012 году
Футбольные клубы Латвии
Спорт в Салдусе